Резе́ц может означать:
 Резец — режущий инструмент.
 Резец — один из восьми зубов, функция которых заключается в откусывании пищи.
 Резец — созвездие южного полушария.
 Резец — каменное орудие.
 Резец — портновский инструмент, используемый вместе с меловой доской для копирования меловых линий на деталях кроя.